Mark Noble kan avse:
Mark Noble (född 1987), en engelsk fotbollsspelare.
 Mark Noble (1754–1827), brittisk präst, antikvarie och biograf.
 Sir Marc Noble (1927–1991), 5:e baronet av Ardmore och Ardardan Noble, major, High Sheriff of Kent 1985.